Farmsen bezeichnet

 einen Ortsteil von Schellerten im Landkreis Hildesheim, Niedersachsen, siehe Farmsen (Schellerten)
 einen Stadtteil von Hamburg, siehe Hamburg-Farmsen-Berne
 ein Fährschiff, siehe Farmsen (Schiff)